Саратов (аэропорт)

 Саратов-Центральный (аэропорт) — аэропорт Саратова с 1931 по 2019 год
 Гагарин (аэропорт) — аэропорт Саратова с 2019 года